Чулай, .
 Чулай — аэропорт в провинции Куангнам, Вьетнам.
 Чулай — экономическая зона в провинции Куангнам, Вьетнам.